Дивізія А 1984—1985 — 67-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вдесяте здобув Стяуа.

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб КС Університатя (Крайова) взяв участь у Кубку кубків 1985—1986 як фіналіст Кубку Румунії 1984—1985.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1984—1985
Румунія
Румунія
1984 у румунському спорті
1985 у румунському спорті